Новиков, Валентин Афанасьевич (1928—1995)  — советский и российский прозаик, переводчик.
 Новиков, Валентин Юрьевич (род. 1974) — российский ориентировщик, чемпион мира и Европы.